Indonesië
 Keruak (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Oost-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara
 Keruak (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Oost-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara